Bjälken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjälken (Ärla socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun,  (39,1 ha)
Bjälken (Östra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (1,68 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn